Stranda, kan avse:

 Stranda härad, Kalmar län – ett härad i Småland och Kalmar län
 Stranda härad, Viborgs län – ett härad i Viborgs län, Finland
 Stranda kommun – en kommun i Møre og Romsdal fylke, Norge
 Stranda, Repvåg – en by i Nordkapp kommun i Norge